Die Abkürzung FAMOS steht für:
 Fabrika Motora Sarajevo, jugoslawischen Automobilzulieferer, siehe FAP FAMOS
 Fast Analysis And Monitoring Of Signals, ein grafisches Auswerteprogramm für Messergebnisse, siehe imc FAMOS
 Floating-gate avalanche injection MOS, eine spezielle Variante eines MOSFET mit einem Floating-Gate
 Fragebogen zur Analyse motivationaler Schemata, einem psychologischen Test zur Erfassung von Annäherungs- und Vermeidungszielen.

Famos steht für
 Famos (Schreibmaschine), eine einfache Eintasterschreibmaschine der Stempelwarenfabrik Gustav Tietze
 VEB „Famos“ Leipziger Stempelwaren- und Maschinenfabrik, siehe Famos (Unternehmen)

Famos ist der Familienname folgender Personen:
 Cla Famos (* 1966), Schweizer Theologe und Jurist
 Luisa Famos (1930–1974), Schweizer Schriftstellerin
 Rita Famos (* 1966), Schweizer Theologin, Präsidentin der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz

Siehe auch:
 Famose
 Famous

FAMOS